Teodoropoli è il nome di una serie di città antiche, comprese antiche sedi vescovili, intitolate a santi o imperatori romani (Teodoro o Teodora):

 Teodoropoli in Arcadia – in Egitto, già sede vescovile
 Teodoropoli in Europa – nella provincia Europa  (attuale Turchia), già sede vescovile
 Euchaneia – città vicina o coincidente a Euchaita (arcidiocesi nella provincia del Ponto, in Asia minore), centro della venerazione del santo Teodoro di Amasea 
 Dorostolon – rinonimata in onore all'imperatrice bizantina Teodora, moglie di Giovanni I Zimisce, le cui truppe assediarono con successo le forze di Svyatoslav I della Rus' di Kiev nel 971
 Silistra – in Tracia, intitolata al santo militare Teodoro Stratelates